Jakopin ist der Name von:

 Jelena Jakopin (* 1981), Moderatorin und Sängerin
 John Jakopin (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler